Томара — фамилия. известные носители:

 Томара, Василий Степанович (1740—1813) — русский дипломат, посол России в Турции, сенатор.
 Томара, Лев Павлович (1839—после 1917) — русский государственный деятель, волынский, смоленский и киевский губернатор, сенатор.
 Томара, Ольга Фёдоровна (встречается неверный вариант написания «Тамара»), урождённая Мамонтова (1870—1952), артистка, племянница С. И. Мамонтова, сестра Марии Якунчиковой. Жена М. Л. Томары, титулярного советника. Модель портрета Валентина Серова.

См. также 
 Томары — дворянский род.